André Kertész (eredeti nevén Kertész Andor) (1894–1985) fotóművész
 Kertész Andor (1929–1974) matematikus